Travanca peut désigner :
 au Portugal :
 homonymies exactes :
 Travanca, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Travanca, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 Travanca, paroisse civile de la municipalité de Mogadouro, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Travanca, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Azeméis, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Travanca, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Travanca, paroisse civile de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 homonymies partielles :
 Travanca de Lagos, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Travanca do Mondego, paroisse civile de la municipalité de Penacova, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Travanca de Tavares, paroisse civile de la municipalité de Mangualde, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Voir aussi 
 Travancas, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord.

Notes